A Copa do Mundo de Xadrez de 2021 foi um torneio de xadrez no sistema eliminatório, disputado por 206 jogadores, realizado em Sochi, Russia, entre 12 de julho e 6 de agosto de 2021. Foi vencido pelo grande mestre polonês Jan-Krzysztof Duda. Foi a 9ª edição da Copa do Mundo de Xadrez. 

Os dois finalistas do torneio, Jan-Krzysztof Duda e Sergey Karjakin, foram qualificados para o Torneio de Candidatos de 2022. Os demais candidatos entre os oito primeiros se qualificaram para o FIDE Grand Prix 2022, a menos que tenham se qualificado para o Torneio de Candidatos por outro caminho.

Em paralelo com esse torneio, está sendo realizada a Copa do Mundo de Xadrez Feminino de 2021.

Formato
O torneio foi um evento mata-mata de 8 rodadas, com os top-50 entrando diretamente na segunda rodada. Os perdedores das duas semifinais disputaram o terceiro lugar. 

Os dois primeiros colocados, exceto o campeão mundial Magnus Carlsen, se qualificam para o Torneio de Candidatos 2022, que decide o desafiante para o Campeonato Mundial. Além disso, todos os jogadores que chegarem às quartas de final, que não tenham classificado para o Torneio de Candidatos, se qualificam para o FIDE Grand Prix 2022, tendo mais uma chance de classificação para o Torneio de Candidatos.

Cada rodada consiste de partidas com limites clássicos de tempo nos primeiros dois dias. Em caso de empate, haverá desempate no terceiro dia. Os limites de tempo são os seguintes:
 Duas partidas com limites clássicos de tempo: 90 minutos, com 30 segundos de incremento por lance. Há um incremento de 30 minutos no lance 40 e outro de 15 minutos no lance 60.
 Se o match estiver empatado após as partidas clássicas, serão jogadas duas partidas de xadrez rápido, de 25 minutos com incremento de 10 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, serão jogadas duas partidas de xadrez rápido, de 10 minutos com incremento de 10 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, serão jogadas duas partidas de xadrez blitz, de 5 minutos com incremento de 3 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, será jogada uma partida de xadrez armagedon, para decidir o match. As brancas recebem 5 minutos e as Pretas recebem 4 minutos. Em caso de empate, as Pretas são declaradas vitoriosas e passam à próxima rodada.

Agenda
Cada rodada durou três dias: dois para as partidas com limite clássico de tempo e um terceiro dia, se necessário, para o desempate. As rodadas 1 a 3 aconteceram de 12 a 20 de julho; 21 de julho foi um dia livre; rodadas 4 a 6 aconteceram de 22 a 30 de julho; 31 de julho foi um dia livre; e as últimas duas rodadas aconteceram de 1º a 6 de agosto.

As partidas começaram as 15h no horário local (12:00 UT) em todos os dias.

Prêmios
O prêmio total era de US$ 1.892.500, sendo o primeiro prêmio de US$ 110.000.

Participantes
Segue a lista de participantes de 23 de junho de 2021. Os jogadores estão ordenados pelo rating FIDE de junho de 2021 e todos os jogadores são Grandes Mestres, a menos que indicado.

 , 2847 (World Champion)
 , 2820 (R)
 , 2781 (R)
 , 2780 (R)
 , 2776 (R)
 , 2770 (R)
 , 2760 (WC)
 , 2759 (R)
 , 2758 (R)
 , 2757 (R)
 , 2730 (R)
 , 2729 (ER) 
 , 2726 (R)
 , 2724 (ER)
 , 2724 (ER)
 , 2716 (E)
 , 2714 (ER)
 , 2714 (ER)
 , 2710 (ER)
 , 2709 (Z2.1)
 , 2706 (E)
 , 2705 (WC)
 , 2704 (E)
 , 2703 (AF)
 , 2701 (R)
 , 2699 (ER)
 , 2699 (ER)
 , 2698 (AS)
 , 2697 (ER)
 , 2696 (E)
 , 2691 (Z2.1) 
 , 2688 (E)
 , 2687 (ER)
 , 2687 (R)
 , 2684 (R)
 , 2683 (E)
 , 2683 (R)
 , 2682 (R)
 , 2682 (FN)
 , 2680 (FN)
 , 2678 (FN)
 , 2675 (R)
 , 2673 (FN)
 , 2673 (E)
 , 2670 (FN)
 , 2669 (FN)
 , 2667 (E)
 , 2666 (R)
 , 2665 (PN)
 , 2662 (FN)
 , 2661 (E)
 , 2660 (FN)
 , 2660 (Z2.1) 
 , 2656 (E)
 , 2654 (E)
 , 2653 (FN)
 , 2652 (Z2.4)
 , 2649 (Z2.1) 
 , 2648 (E)
 , 2645 (FN)
 , 2641 (Z3.7)
 , 2640 (PN) 
 , 2639 (E)
 , 2639 (FN)
 , 2638 (Z2.2)
 , 2637 (FN)
 , 2637 (PN)
 , 2634 (Z3.4)
 , 2630 (FN)
 , 2630 (E)
 , 2629 (PN)
 , 2629 (AM)
 , 2627 (E)
 , 2627 (E)
 , 2625 (AF)
 , 2624 (FN)
 , 2622 (Z2.5)
 , 2620 (PN)
 , 2620 (FN)
 , 2618 (E)
 , 2617 (FN)
 , 2615 (E)
 , 2614 (E)
 , 2614 (PN)
 , 2614 (FN)
 , 2613 (AS)
 , 2609 (E)
 , 2608 (E)
 , 2608 (FN)
 , 2608 (PN)
 , 2607 (E)
 , 2606 (AM)
 , 2606 (FN)
 , 2606 (Z2.1)
 , 2606 (E)
 , 2605 (E)
 , 2603 (FN)
 , 2603 (E)
 , 2599 (AM)
 , 2598 (Z3.4) 
 , 2594 (FN)
 , 2592 (E)
 , 2591 (E)
 , 2591 (FN)
 , 2590 (E)
 , 2589 (FN)
 , 2586 (PN)
 , 2581 (FN)
 , 2581 (FN)
 , 2581 (FN)
 , 2579 (FN)
 , 2578 (PN)
 , 2577 (E)
 , 2573 (Z2.3)
 , 2569 (E)
 , 2569 (FN)
 , 2568 (FN)
 , 2565 (FN)
 , 2564 (E)
 , 2564 (FN)
 , 2558 (AS)
 , 2555 (AM)
 , 2554 (AM)
 , 2554 (Z2.5)
 , 2553 (E)
 , 2552 (FN)
 , 2550 (FN)
 , 2548 (E)
 , 2548 (FN)
 , 2547 (Z3.1) 
 , 2546 (FN)
 , 2542 (E)
 , 2542 (FN)
 , 2540 (FN)
 , 2539 (Z1.10)
 , 2538 (AM)
 , 2534 (FN)
 , 2530 (AS)
 , 2527 (AM)
 , 2527 (FN)
 , 2523 (PN)
 , 2522 (Z2.4)
 , 2521 (FN)
 , 2518 (E)
 , 2514 (E)
 , 2514 (FN)
 , 2514 (AM)
 , 2508 (FN)
 , 2506 (IAS)
 , 2504 (FN)
 , 2502 (FN)
 , 2499 (FN)
 , 2493 (FN)
 , 2492 (FN)
 , 2490 (Z2.3)
 , 2488 (FN)
 , 2487 (FN)
 , 2486 (ON)
 , 2485 (PN)
 , 2485 (FN)
 , 2485 (AF)
 , 2484 (FN)
 , 2482 (AS)
 , 2480 (FN)
 , 2478 (FN)
 , 2469 (FN)
 , 2462 (FN)
 , 2460 (ON)
 , 2440 (FN)
 , 2438 (FN)
 , 2435 (FN)
 , 2434 (Z3.2) 
 , 2430 (FN)
 , 2425 (FN)
 , 2420 (FN)
 , 2419 (AS)
 , 2417 (FN)
 , 2411 (FN)
 , 2409 (FN)
 , 2404 (FN)
 , 2403 (FN)
 , 2397 (AF)
 , 2396 (FN)
 , 2390 (FN)
 , 2382 (FN)
 , 2379 (FN)
 , 2367 (FN)
 , 2365 (FN)
 , 2356 (AS)
 , 2352 (FN)
 , 2340 (FN)
 , 2319 (Z3.3)
 , 2313 (FN)
 , 2307 (FN)
 , 2302 (FN)
 , 2297 (Z3.3)
 , 2286 (FN)
 , 2281 (FN)
 , 2274 (FN)
 , 2244 (FN)
 , 2205 (FN)
 , 2203 (FN)
 , 2193 (FN)
 , 2155 (FN)
 , 2103 (PN)
 , 1998 (Z3.6)

A qualificação para este evento inclui:
 O atual campeão mundial de xadrez
 A atual campeã mundial de xadrez feminino (WWC)
 O campeão mundial de xadrez junior de 2019 (U20)
 Os quatro primeiros colocados na Copa do Mundo de Xadrez de 2019
 89 jogadores qualificados de eventos continentais:
Europa (47): Rating mais alto (ER, 10), Qualificação híbrida (E, 36), Zonal 1.10 (Z1.10, 1)
América (11+9): Qualificação híbrida (AM, 8), Zonais 2.1 (Z2.1, 5), 2.2 (Z2.2, 1), 2.3 (Z2.3, 2), 2.4 (Z2.4, 2), 2.5 (Z2.5, 2) 
Ásia (18): Campeonato Híbrido Asiático 2021 (AS, 7), Qualificação Índia (IAS, 1), Zonais 3.1 (Z3.1, 1), 3.2 (Z3.2, 1), 3.3 (Z3.3, 2), 3.4 (Z3.4, 2), 3.5 (Z3.5, 2), 3.6 (Z3.6, 1), 3.7 (Z3.7, 1)
África (4): Campeonato Africano de Xadrez (AF, 4)
 Os 13 jogadores de rating mais altos considerando a média de 12 listas de ratings, de julho de 2020 a junho de 2021 (R)
 91 jogadores indicados pelas federações de acordo com o rating médio (FN).
 4 jogadores escolhidos pelo Presidente da FIDE (PN)
 2 jogadores escolhidos pela organização (ON)

Os participantes serão ordenados pelo seu rating FIDE de junho de 2021. Pela primeira vez, um formato híbrido de xadrez online sob supervisão de arbitragem foi permitido como parte do processo de qualificação, devido às dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19 na organização de competições presenciais.

Resultados

Rodadas 1–4

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Seção 9

Seção 10

Seção 11

Seção 12

Seção 13

Seção 14

Seção 15

Seção 16

Rodadas 5–8

Notas 

Desporto na Rússia em 2021
Copa do Mundo de Xadrez